Comune rurale – istituzione medievale esistita in alcune regioni d'Italia
 Comune rurale – tipo di comune dell'Estonia 
 Comune rurale – tipo di comune della Macedonia
 Comune rurale – tipo di comune del Madagascar
 Comune rurale – tipo di comune del Mali
 Comune rurale – tipo di comune del Niger
 Comune rurale – tipo di comune della Polonia